

Personen 
 Carolus Slabbinck (1786-1861), burgemeester van de Belgische gemeente Koolkerke (1830-1836)
 Rik Slabbinck (1914-1991), Belgisch kunstschilder
 Frank Slabbinck (1942), Belgisch kunstschilder
 Guy Slabbinck (1979), Belgisch kunstenaar

Bedrijf 
 Kunstateliers Slabbinck, Belgisch producent van liturgische voorwerpen